

Patronyme 
Jacques Blanchet peut désigner :
 Jacques Blanchet (né en 1934), un écrivain français ;
 Jacques Blanchet (né en 1931), un auteur-compositeur-interprète québécois.